Gelabert (cognom), cognom català d'origen germànic
 Toponímia:
 Gelabert (Riner), masia al municipi de Riner a la comarca del Solsonès 
 El Gelabert, masia al municipi de les Masies de Roda (Osona) 
 Casa-fàbrica Gelabert, fàbrica al barri del Raval de Barcelona 
 Biografies:
 Gelabert o Guislabert II de Barcelona (), vescomte de Barcelona
 Alfons Gelabert Buxó (Girona, ? - 1897), pintor deixeble de Coutre a París 
 Andreu Gelabert
 Antoni Gelabert Massot (Palma, 1877), pintor mallorquí 
 Antoni Gelabert Amengual (Santa Maria del Camí, 1921 - Palma, 1956), ciclista mallorquí 
 Cesc Gelabert o Francesc Gelabert i Usle (Barcelona, 1953), ballarí i coreògraf català 
 Dàmaris Gelabert, cantautora de cançons infantils
 Fructuós Gelabert i Badiella (Gràcia, 1874 - Sants, Barcelona, 1955), director, guionista, operador de càmera i productor cinematogràfic
 Juan Gelabert Margüello (Capdepera, 1972), futbolista mallorquí que ocupava la posició de defensa 
 Pepeta Gelabert o Pepita Gelabert, actriu de teatre catalana dels anys 1920-50
 Josep Gelabert i Rincón (El Morell, Tarragonès, 1859 - Llagostera, Gironès, 1936), prevere, pintor, geòleg i publicista català 
 Miquel Gelabert Bordoy (Felanitx, Mallorca, 1954), actor 
 Sebastià Gelabert Riera (Manacor, 1715-1768), pagès, dramaturg, poeta i glosador popular mallorquí 
 Empreses i companyies
Gelabert/Azzopardi, companyia de dansa contemporània creada i dirigida pels ballarins Cesc Gelabert i Lydia Azzopardi